Minillas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Puerto Rico:

 Minillas (Bayamón)
 Minillas (San Germán)
 Minillas (Santurce)